Papyrus 98 (nummering van Bijbelse handschriften#Gregory-Aland), of 98, is een oud handschrift in het Grieks op papyrus van het Nieuwe Testament. Op grond van schrifttype is het gedateerd als 2e-eeuws. De tekst is Openbaring 1:13-2.

Tekst 
[Recto]
 περ]ι̣εζωσμμ̣εν̣[ον προς τοις μαστοις ζωνην
 χρυ]σεν [1:14] και η κ̣ε[φαλη αυτου και αι τριχες λευκαι
 ως] εριον λευκον [ως χιων και οι οφθαλμοι αυτου ως
 φλ]οξ πυρος [1:15] και [οι ποδες αυτου ομοιοι χαλκολιβανω
 ως] εν καμινω πε[πυρωμενης και η φωνη αυτου ως
 φωνη υδατων π̣ολλων [1:16] και εχων εν τη δεξια χειρι
 αυτου αστερες [ζ̅ και εκ του στοματος αυτου ρομ
 φαια διστομος ο[ξεια εκπορευομενη και η οψις αυ
 το̣υ ως ο η̣λ̣ιος φ[αινει εν τη δυναμει αυτου [1:17] και οτε ει
 δ̣ο̣ν̣ αυτον ε[π]εσα [προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
 και εθηκε̣ τ̣η̣ν̣ [δεξιαν αυτου επ εμε λεγων
 μη φοβ̣[ο]υ̣ ε̣γ̣ω̣ [ειμι ο πρωτος και ο εσχατος [1:18] και εγε
 νομεν̣ ν̣εκ̣ρ̣ο̣[ς και ιδου ζων ειμι εις τους αιωνας
 τ̣ω̣ν̣ α̣ι̣ω̣ν̣ω̣ν̣ [και εχω τας κλεις του θανατου και
 του α̣δ̣ο̣υ̣ [1:19] γ̣ρ̣α̣ψ̣ο̣ν̣ [ουν α ειδες και α εισιν και α μελλει
 γε̣ν̣ε̣[σ]θ̣α̣ι̣ [μετα ταυτα [1:20] το μυστηριον των ζ̅
 α̣στερ̣ω̣ν̣ [ους ειδες επι της δεξιας μου και τας
 ζ̅ λυχνει[α]ς [τας χρυσας οι ζ̅ αστερες αγγελοι των
 ζ̅ εκκλησ̣ι̣ω̣ν̣ ε̣ι[σιν και αι λυχνιαι αι ζ̅ ζ̅ εκκλεσιαι
 εισ]ι̣[ν [2:1] τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε λεγ
 ε̣ι̣ [ο κρατων τους ζ̅ αστερας εν τη δεξια αυτου ο
Het handschrift is nog niet ingedeeld in een Categorie. De tekst heeft enkele afwijkingen van de standaardtekst.
Het handschrift wordt bewaard in het ‘’Institut français d'archéologie orientale’’ (P. IFAO inv. 237b) in Caïro.

Zie ook 
 Paleografie
 Bijbelse handschriften
 Tekstvarianten van het Nieuwe Testament
 Tekstkritiek van de Bijbel
 Lijst van Griekse papyri van het Nieuwe Testament
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament

Noten

Literatuur 
 G. Wagner, Cette liste d'objects divers ne fait peut-etre pas partie d'une lettre, P. IFAO II (1971), 31.
 D. Hagedorn, P.IFAO II 31: Johannesapokalypse 1,13-20, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 92 (1992), pp. 243–247.
 Philip W. Comfort, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts, 2001, SS. 629-632.
 Bilder von 98

Griekse papyrus van het Nieuwe Testament
Openbaring van Johannes